А Лига 2004 () — 16-й сезон чемпионата Литвы по футболу со времени восстановления независимости Литвы в 1990 году. Он начался 18 апреля и закончился 7 ноября 2004 года.

По итогам прошлого сезона из I лиги в А Лигу вышла «Шилуте». «Сакалас» покинул элитный дивизион. В турнире стартовали 8 клубов, которые сыграли в 4 круга по системе «каждый с каждым».

Чемпион получил право стартовать в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, а клуб, занявший второе место, и «Атлантас» (3-е место), как финалист Кубка Литвы-2004, — в первом отборочном раунде Кубка УЕФА. Команды, занявшие четвёртое и пятое места, участвовали в Кубке Интертото с первого раунда.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Литвы на rsssf.com

2004
Литва
Спорт в Литве в 2004 году